Las Minas de Baruta peut désigner :

Toponymes

Las Minas de Baruta : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda, l'une des cinq qui constituent la ville de Caracas ;
 Las Minas de Baruta : capitale de la paroisse civile de Las Minas de Baruta de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda, de facto un quartier de la capitale Caracas.

Homonymie de toponyme